Брана:

 Брана — термин в теории струн (М-теории).
 Брана, Кеннет (род. 1960) — британо-ирландский кино- и театральный актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Брана, Франк (Франсиско Брана Перес; 1934—2012) — испанский киноактёр австрийского происхождения.